SFPA steht als Abkürzung für:

 Science Fiction and Fantasy Poetry Association, ein internationaler Verband der Science-Fiction-Schriftsteller
 Scottish Fisheries Protection Authority, die Fischereischutzbehörde der Regierung Schottlands
 Sea-Fisheries Protection Authority, die Fischereischutzbehörde Irlands

Abkürzung